Оку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північ від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 15 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Окур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Окур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза